Пути́ла (; Сторонец-Путилов) — посёлок городского типа, административный центр Путильского района Черновицкой области Украины.

История 
Впервые упоминается 1501 году наряду с другими населенными пунктами, польский король передал Иону Тэутулу за то, что тот заключил мир между Польшей и Молдовой. 1817 года крестьяне Путилы подали жалобу императору Францу I на то, что в течение 10 лет налоги возросли в десять раз. В 1843 году крестьянам запретили пользоваться лесом, что привело к беспорядкам в Путиле. Одним из предводителей народных восстаний был Лукьян Кобылица. 1843 года было арестовано 14 главарей народных восстаний, среди которых Лукьян Кобылица, Иван Галица, Иосиф Бирла.

2 июня 1941 года здесь началось издание районной газеты.

После начала Великой Отечественной войны в 1941—1944 поселение было оккупировано немецко-румынскими войсками.

В 1975 году здесь действовали лесокомбинат, маслодельный завод и фабрика по обработке шерсти.

В январе 1989 года численность населения составляла 3604 человека.

В октябре 1995 года было утверждено решение о приватизации райсельхозтехники.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 3373 человек.

Транспорт 
 находится в 42 км от ближайшей ж.-д. станции Вижница (конечная станция ж.-д. ветки от линии Черновцы — Ивано-Франковск).

Известные уроженцы 
 Лукьян Кобылица (1812 —1851) — руководитель народного восстания на Буковине в 40-х годах XIX века, депутат австрийского парламента (Рейхсрата);
 Осип-Юрий Адальбертович Федькович (1834—1888) — украинский писатель, предвестник украинского национального возрождения в Буковине.

Примечания 

Посёлки городского типа Черновицкой области
Населённые пункты Путильского района